António Mascarenhas, président du Cap-Vert.
 Brás Garcia de Mascarenhas (1596-1656), poète portugais. 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 João Mascarenhas
 , page d'homonymie
 Henrique Mascarenhas (né en 2001), nageur angolais
 
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 Pedro de Mascarenhas
 , page d'homonymie

Patronyme composé

Pseudonyme 
 Mascarenhas

Voir aussi 
 Mascareignes